Constantinești poate referi la mai multe localități în:

România 
 Constantinești, Brăila - sat în comuna Râmnicelu, județul Brăila;
 Constantinești, Olt - sat în orașul Scornicești, județul Olt;

Republica Moldova 
 Constantinești, Cantemir - sat în comuna Gotești, raionul Cantemir.

Ucraina  
 Constantinești, Sărata - sat în raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina.